Мова жестів керіс (), також відома як індіанська мова жестів, — сільська мова жестів, якою розмовляють багато жителів пуебло народу керіс із відносно високою частотою вродженої глухоти.

В одному маленькому керісанському пуебло в центральній частині Нью-Мексико 15 з 650 членів племен мають серйозні проблеми зі слухом, що трохи більше ніж удвічі за середній показник по країні та відображає загалом високий рівень вад слуху серед американських індіанців.

Мова жестів керіс розроблена місцево і не пов'язана з торговою мовою Рівнинної індіанської мови жестів.

Див. також 
 Мова керіс
 Пуебло
 Народ Керіс

Список літератури 

Мови США
Народ Керіс
Пуебло